Суперкубок Казахстана по футболу 2012 года () — 5-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 6 марта 2012 года на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2011 — «Шахтёр» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2011 — «Ордабасы».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2011
 Кубок Казахстана по футболу 2011

Примечания

Ссылки 

Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2012 года
События 6 марта
Спортивные соревнования в Астане
Матчи ФК «Шахтёр» Караганда